Флер () — коммуна на севере департамента Сомма в О-де-Франс на севере Франции.

Флер лежит к югу от дороги D929, между коммунами Альбер и Бапом.

История 
В 1916, во время Первой мировой войны, возле Флер прошла битва при Флер-Курселет. Во время той битвы был впервые использован танк Mark I на поле боя.

Демография

См. также 
Коммуны департамента Сомма

Примечания

Ссылки

 Флер на сайте Quid 
 Коммуны возле Флер

Коммуны департамента Сомма